Улица Плеха́нова (в 1950—1964 — Плехановская улица, ранее — 2-я Владимирская улица) — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории района Перово. Проходит от Шоссе Энтузиастов до Кусковской улицы, пересекая Зелёный проспект. Ранее носила название Второй Владимирской улицы. С 1950 года — Плеханова.

Происхождение названия 
Первоначальное название — Плехановская улица — дано 30 августа 1950 года в честь Г. В. Плеханова (1856—1918) — философа, пропагандиста марксизма. Современная форма названия утверждена 28 февраля 1964 года. Ранее называлась 2-я Владимирская улица.

История 

С 2011 года ведутся строительные работы по прокладке трубопровода Измайловского канализационного узла. Работы осуществляет компания ООО "ИФСК «АРКС» («Раксон»).

Транспорт 
 Станции метро (Калининская линия и Таганско-Краснопресненская линия):
«Перово» — 1,3 км от перечения с Зелёным проспектом
 «Шоссе Энтузиастов» — в 310 м от пересечения с Шоссе Энтузиастов  в 1,5 км от пересечения с Зеленым проспектом (по прямой)

 Железнодорожный транспорт:
 Станция МЦК «Шоссе Энтузиастов» — в 670 м от пересечения с Шоссе Энтузиастов  в 1,63 км от пересечения с Зеленым проспектом (по прямой)
 Платформа «Перово» Казанского направления МЖД — в 520 м от пересечения с Кусковской улицей
 Платформа «Чухлинка» Горьковского направления МЖД — в 920 м от пересечения с Кусковской улицей

 Автобусные маршруты 36, 46, 83, 131, 254, 449, 787, т77 На пересечении с Шоссе Энтузиастов находится остановка «Улица Плеханова».

См. также 
 Москва
 Перово (район Москвы)

Примечания

Ссылки 

Улицы, названные в честь Георгия Плеханова
Улицы Москвы, названные в честь людей